Запа́шный — фамилия. Известные носители:

 Запашный, Аскольд Вальтерович (род. 1977) — народный артист России (2012), сын Вальтера Михайловича Запашного.
 Запашный, Вальтер Михайлович (1928—2007) — народный артист РСФСР, сын Михаила Сергеевича Запашного.
 Запашный, Михаил Сергеевич (1900—1982) — артист, основатель цирковой династии Запашных.
 
 Запашный, Эдгард Вальтерович (род. 1976) — народный артист России (2012), сын Вальтера Запашного.
 Запашный Дан Вадимович (род. 1984) — заслуженный артист России (2018), внук Вальтера Запашного, сын Марицы Запашной.